Mondiali 1956 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1956:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1956 – 7ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1956 – 53ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1956 – 29ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1956 – 1ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1956 – 7ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1956 – 23ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1956 – 12ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1956 – 1ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1956 – 8ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor femminile 1956 – 2ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1956 – 3ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1956 – 2ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1956 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1956 – 47ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1956 – 48ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1956 – 12ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1956 – 14ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1956 – 21ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1956 – 23ª edizione